YUG – MKOl kod Jugosławii
 YUĞ – narodowy teatr Azerbejdżanu